Otto Kellerhals ist der Name folgender Personen:

* Otto Kellerhals (Direktor, 1870) (1870–1945), Schweizer Justizvollzugsbeamter, Reformator des Schweizer Strafvollzugs
 Otto Kellerhals (Direktor, 1901) (1901–1990), Schweizer Staatsbeamter